Brendan Morrison (né le  à Pitt Meadows, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Après être passé par l'Université du Michigan, il postule pour la Ligue nationale de hockey. Il est pris en ,  au total, par les Devils du New Jersey au repêchage d'entrée de 1993. Il évolue dans la LNH avec les Flames de Calgary au poste de centre en compagnie de Jarome Iginla et Alex Tanguay. Le 27 janvier 2012, il est échangé aux Blackhawks de Chicago pour Brian Connelly.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991|| Knights de Meadows Ridge || BCAHA ||77 ||126 ||127 ||253 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1991-1992|| Lightning de Ridge Meadows || BCAHA ||55 ||56 ||111 ||167 ||56 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1992-1993|| Panthers de Penticton || LHCB ||56 ||35 ||59 ||94 ||45 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1993-1994|| Wolverines du Michigan || NCAA ||38 ||20 ||28 ||48 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1994-1995|| Wolverines du Michigan || NCAA ||39 ||23 ||53 ||76 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1995-1996|| Wolverines du Michigan || NCAA ||35 ||28 ||44 ||72 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1996-1997|| Wolverines du Michigan || NCAA ||43 ||31 ||57 ||88 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1997-1998|| River Rats d'Albany || LAH ||72 ||35 ||49 ||84 ||44 ||8 ||3 ||4 ||7 ||19
|-
| 1997-1998|| Devils du New Jersey || LNH ||11 ||5 ||4 ||9 ||0 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
| 1998-1999|| Devils du New Jersey || LNH ||76 ||13 ||33 ||46 ||18 ||7 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 1999-2000|| SK Horácká Slavia Třebíč || 1. liga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000|| HC Pardubice || Extraliga ||6 ||5 ||2 ||7 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000|| Devils du New Jersey || LNH ||44 ||5 ||21 ||26 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Canucks de Vancouver || LNH ||12 ||2 ||7 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001|| Canucks de Vancouver || LNH ||82 ||16 ||38 ||54 ||42 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| 2001-2002|| Canucks de Vancouver || LNH ||82 ||23 ||44 ||67 ||26 ||6 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
| 2002-2003|| Canucks de Vancouver || LNH ||82 ||25 ||46 ||71 ||36 ||14 ||4 ||7 ||11 ||18
|-
| 2003-2004|| Canucks de Vancouver || LNH ||82 ||22 ||38 ||60 ||50 ||7 ||2 ||3 ||5 ||8
|-
| 2004-2005|| Linköpings HC || Elitserien ||45 ||16 ||28 ||44 ||50 ||6 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
| 2005-2006|| Canucks de Vancouver || LNH ||82 ||19 ||37 ||56 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007|| Canucks de Vancouver || LNH ||82 ||20 ||31 ||51 ||60 ||12 ||1 ||3 ||4 ||6
|-
| 2007-2008|| Canucks de Vancouver || LNH ||39 ||9 ||16 ||25 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009|| Ducks d'Anaheim || LNH ||62 ||10 ||12 ||22 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2009-2010 || Stars de Dallas || LNH ||19 ||6 ||3 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Capitals de Washington || LNH ||74 ||12 ||30 ||42 ||40 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
| 2010-2011|| Flames de Calgary || LNH ||66 ||9 ||34 ||43 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Flames de Calgary || LNH || 28 || 4 || 7 || 11 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Blackhawks de Chicago || LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 6 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0

| 934 || 200 || 401 || 601 || 452 || 61 || 9 || 21 || 30 || 40

Carrière internationale 
Il représente le Canada au niveau international.

|-
| 2000 || align=left|Championnat du monde || 7 || 1 || 3 || 4 || 2 || align=left|
|-
| 2004 || align=left|Championnat du monde || 9 || 1 || 6 || 7 || 6 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2005 || align=left|Championnat du monde || 9 || 4 || 0 || 4 || 10 || align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance en août 1975
Naissance dans le district régional du Grand Vancouver
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du Linköpings HC
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Capitals de Washington
Gagnant du trophée Hobey-Baker
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč